Юмашевский сельсовет — муниципальное образование в Чекмагушевском районе Башкортостана.
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Состав 
с. Юмашево, 

с. Новосеменкино,

с. Уйбулатово, 

с. Караталово,

с. Новопучкаково,

с. Митро-Аюповское,

с. Староузмяшево,

с. Старопучкаково,

д. Макаровка.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Чекмагушевского района
Сельские поселения Башкортостана